

Cinema 
 James Quinn – regista statunitense
 James Quinn – attore statunitense
 James Quinn – produttore cinematografico britannico

Sport 
 James Quinn – atleta statunitense
 James Quinn – calciatore inglese

Pagine correlate 
Jimmy Quinn
Quinn